Баєнге́м-лез-Еперле́к, Баєнґем-лез-Еперлек () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 70 км на захід від Лілля, 75 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 317 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 923,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Баєнгем-лез-Еперлек на сайті французького Національного інституту географії
 Баєнгем-лез-Еперлек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Баєнгем-лез-Еперлек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале